Каирский нилометр, Микйас ан-Нил () — древняя башня-устройство для измерения уровня воды в Ниле, расположенная в Каире (Египет).

Нилометры или ниломеры были довольно распространёнными сооружениями в долине Нила. С помощью них можно было измерять уровень воды, показатели которого имели важное значение для земледелия и общей безопасности, они делали возможным прогнозирование урожаев, что в свою очередь определяло размеры налогообложения.

Каирский нилометр расположен на южной конечности острова Рода. Нилометр существовал на этом месте ещё в эпоху фараонов, появление же нынешнего нилометра относят приблизительно к 715 году.

Каирский нилометр — единственное сооружение общественной архитектуры, сохранившееся до нашего времени из строений «Старого Каира» времён существования Фустата.

Каирский Нилометр представляет собой глубокий квадратный колодец с восьмиугольной колонной, на которой нанесены соответствующие деления для измерений уровня Нила. На дно колодца ведёт винтовая лестница. Вода в нилометр поступала по 3 каналам, ныне они закрыты. Нилометр венчает остроугольный купол.

В настоящее время Каирский нилометр открыт за плату для посетителей.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Нилометр на острове Рода в Каире  
 Каирский нилометр  

Здания и сооружения Каира
Колодцы
Нил
Здания и сооружения, построенные в 715 году
Наука в Древнем Египте